Сен-Гиле́н (, , ) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс. Принадлежит Французскому языковому сообществу Бельгии. На площади 70,18 км² проживают 22 466 человек (плотность населения — 320 чел./км²), из которых 47,31 % — мужчины и 52,69 % — женщины. Средний годовой доход на душу населения в 2003 году составлял 11 999 евро.

Почтовые коды: 7330—7334. Телефонный код: 065.

Известные жители и уроженцы 
 Йоханнес Окегем (около 1425—1497) — фламандский композитор, крупный представитель нидерландской школы.

Ссылки 
 www.saint-ghislain.be

Коммуны провинции Эно